Tenisový turnaj ATP VTR Open 2012 se konal ve dnech 28. ledna – 5. února v chilském Viña del Mar venku na antukových dvorcích. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 250 series. Odměny činily 398 250 USD. Poté, co předchozí dva ročníky proběhly v Santiagu, se událost vrátila do Viña del Mar.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení obdrželi volný los do druhého kola.
  'Juan Mónaco (vítěz)
  Juan Ignacio Chela (semifinále)
  Thomaz Bellucci (2. kolo)
  Pablo Andújar (2. kolo)
  Albert Montañés (čtvrtfinále)
  Santiago Giraldo (1. kolo)
  Carlos Berlocq (finále)
  Filippo Volandri (1. kolo)

Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráči obdrželi divokou kartu do turnaje:
  Paul Capdeville
  Fernando González
  Nicolás Massú

Následující hráči se probojovali do hlavní soutěže z kvalifikace:
  Federico Delbonis
  Rogério Dutra da Silva
  Diego Junqueira
  Rubén Ramírez Hidalgo

Pavouk

Finálová fáze

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů 
  André Sá /  Bruno Soares (čtvrtfinále)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (čtvrtfinále)
  David Marrero /  Pere Riba (čtvrtfinále)
  Pablo Andújar /  Carlos Berlocq (finále)

Pavouk

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Chile Open
Sport v Chile v roce 2012
ATP World Tour 2012